Die Snookerweltmeisterschaft 1938 war ein Turnier, das zum sechsten Mal in der Thurston’s Hall in London, England stattfand. Bis zur kriegsbedingten Spielpause ab 1941 sollte dies auch die Spielstätte bleiben. 

Erstmals in der Geschichte dieses Turniers wurde eine Qualifikationsrunde gespielt, bei der drei Spieler gegeneinander antraten. Joe Davis, der sich zum zwölften Mal in Folge den Titel sicherte, gewann das Finale gegen Sidney Smith mit 37:24. Er war auch der Spieler mit dem höchsten Break von 104 Punkten.

Nach 1935 und 1936 nahm der Kanadier Conrad Stanbury wieder an dem von englischen Spielern dominierten Turnier teil, schied aber schon nach seinem ersten Spiel aus. Zum ersten und einzigen Mal nahm C. W. Read, ein Spieler unbekannter Herkunft, an der Weltmeisterschaft teil.

Hauptrunde 

 Anmerkungen
 *1 Brown schied krankheitsbedingt aus.

Qualifikation

Einzelnachweise 

1938
Snookerveranstaltung 1938
Billardturnier in London